Antoni Kopaczewski ps. "Lew" (1918–1946) – żołnierz Armii Krajowej, działacz antykomunistyczny
 Antoni Kopaczewski (1941–2014) – syn Antoniego Kopaczewskiego "Lwa", działacz opozycji demokratycznej lat 80.